"Olivar", que em Língua castelhana significa olival, pode ser:

 Olivar, comuna chilena
 El Olivar, município espanhol de Castela-Mancha
 Cañizar del Olivar, município espanhol de Aragão

Desambiguações de topônimos